Янково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Янково — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Янково — упразднённая деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Янково — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Болгария 
 Янково — село в общине Смядово Шуменской области.